A Donington Park-i brit nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság ötödik futama. A nagydíjat a Donington Parkban rendezték augusztus 16. és 17. között.

Az első versenyt Andy Soucek nyerte, megelőzve Mihail Aljosint és Tobias Hegewaldot. A második versenyen Julien Jousse végzett az élen, Kazim Vasiliauskas és Mirko Bortolotti előtt.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Brit
Formula–2-es nagydíjak
F